Андреєв Юрій Вікторович — радянський і російський історик
 Андреєв Юрій Іванович — російський актор